Rostellum (lat.; Schnäbelchen; Verkleinerungsform von rostrum, Schnabel) ist die Bezeichnung für

  eine Haftstruktur am Vorderende von Bandwürmern, siehe Scolex
  einen Teil der Orchideenblüte, siehe Rostellum (Botanik)